The SSE Hydro è un'arena polifunzionale della città di Glasgow.

.

Antefatti 
Il SEC Centre necessitava una nuova arena in cui sport e concerti potessero essere ospitati. Precedentemente, questi ultimi si svolgevano nella Concert Hall 4, un'arena situata all'interno dell'edificio principale del SECC. Tuttavia, a causa dei limitati posti a sedere (non più di ), era impossibile che la Hall 4 potesse ospitare eventi su larga scala. Da qui la decisione di costruire una nuova arena nel SECC.

The SSE Hydro è posta tra il SEC Centre (centro congressi) e il SEC Armadillo (sala teatrale).

Concerti

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Architetture di Glasgow